San Fratello kan syfta på:
 San Fratello – en hästras som föds upp i ett halvvilt tillstånd i Nebrodibergen på Sicilien

Geografi

Italien 

 San Fratello, Messina – en kommun i Sicilien, Messina, 

Robotskapade Italienförgreningar